Сингловая дискография итальянской певицы Мины включает в себя сто пятьдесят семь официальных синглов и шестьдесят три промосингла.

Синглы

1950-е годы

1960-е годы

1970-е годы

1980-е годы

1990-е годы

2000-е годы

2010-е годы

2020-е годы

См. также 
 Дискография альбомов Мины
 Зарубежная дискография Мины

Примечания

Литература

Ссылки 
 Дискография Мины на официальном сайте
 
 
 

Мина Маццини
Мина
Мина
Мина